DeVito, DeVitto, De Vito et de Vito sont des patronymes pouvant désigner:

Patronyme

DeVito
Danny DeVito (né en 1944), acteur américain
Louie DeVito, disc jockey italo-américain
Lucy DeVito (née en 1983), actrice américaine
Tommy DeVito (né en 1928), musicien et chanteur américain
Tony DeVito (né en 1972), lutteur professionnel américain

DeVitto
Liberty DeVitto (né en 1950), batteur rock américain
Torrey DeVitto (née en 1984), actrice et modèle américaine

De Vito
Cosima De Vito (née en 1976), chanteuse australienne
 Gioconda de Vito (1907-1994), violoniste italio-britannique.

de Vito
Stéphane de Vito (né en 1968), bassiste français

Homonymie de patronyme